Sakè – bevanda alcolica
 Sake – settore del Ruanda
 Sake – città della Repubblica Democratica del Congo
 Sake – singolo di Duki del 2019